Чемпионат Великобритании по снукеру 2005 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 5 по 18 декабря 2005 года в Йорке, Англия. Победителем турнира стал Дин Цзюньхуэй, выигравший в финале у Стива Дэвиса со счётом 10:6.

Квалификация на турнир проходила в Престатине, Уэльс, с 31 октября по 5 ноября 2005 года.

Результаты основного турнира

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на snooker.org 

Чемпионат Великобритании (снукер)
2005 год в снукере